Absolution kan syfta på: 

 Absolution – en handling genom vilken prästen tillsäger någon syndernas förlåtelse, se Avlösning (teologi)
 Absolution (film) – en brittisk film från 1981 med Richard Burton, se Syndernas förlåtelse
 Absolution (musikalbum) – ett musikalbum från 2003 av bandet Muse
 Sing for Absolution – en låt och titelspåret från Muse's tredje album Absolution
  Absolution Tour – ett livealbum från 2003 och 2004 av det brittiska rockbandet Muse
 Absolution (novell) – en novell skriven av F. Scott Fitzgerald
 Absolution Gap – en roman av i trilogin Revelation Space av Alastair Reynolds
 Aldrig en absolution – en svensk film från 2005 i regi av Cameron B. Alyasin
 Day of Absolution – en roman från 2001 av John Gardner
 Hitman: Absolution – ett datorspel från 2012 utvecklat av IO Interactive och gavs ut av Square Enix till Windows, Playstation 3 och Xbox 360